Randiella multithecata är en ringmaskart som beskrevs av Erséus och Strehlow 1986. Randiella multithecata ingår i släktet Randiella och familjen Randiellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gördelmaskar
multithecata